Alerre ist ein spanischer Ort und eine Gemeinde (Municipio) in den Pyrenäen mit  Einwohnern (Stand: ). Es liegt in der Provinz Huesca der Autonomen Gemeinschaft Aragonien.

Lage 
Alerre liegt etwa sechs Kilometer nordwestlich von Huesca. Im Gemeindegebiet liegt der Flugplatz Alerre. Durch die Gemeinde führt die Bahnstrecke Saragossa–Canfranc.

Sehenswürdigkeiten 
 Iglesia Santiago

Bevölkerung

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in Aragonien
Geographie (Provinz Huesca)